Volčje (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Volčje (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice